Georges Berry peut désigner :
Georges Berry (1855-1915), homme politique français ;
George Berry (1904-1972), footballeur anglais.